

Miejscowości w Polsce  
 Kalisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów 
 Kalisko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo

Inne 
 Kalisko – obszar ochrony ścisłej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego